Talus má více významů:

 Hlezenní kost v chodidle
 Osyp — nahromadění kamenné suti

Související články 

 Thallus, stélka